Делд-Сугаш — река в России, протекает по Усть-Коксинскому и Усть-Канскому районам Республики Алтай. Устье реки находится в 13 км от устья реки Сугаш по левому берегу. Длина реки составляет 18 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Катунь, речной подбассейн реки — Бия и Катунь. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Бассейн Абая (притока Коксы)
Реки Усть-Коксинского района
Реки Усть-Канского района